Leontopolis (griechisch Λεόντων πόλις) steht für:

antike Orte:
 Leontopolis, griechischer Name für Tell el-Yahudiya, Stadt in Ägypten, etwa 20 nordöstlich von Kairo 
 Leontopolis, griechischer Name für Tell el-Muqdam, Stadt in Ägypten, etwa 80 nordöstlich von Kairo 
 Leontopolis, anderer Name für Zaliche (Pontos) in Diospontus
 Leontopolis, anderer Name für Isaura in Isaurien
 Leontopolis, anderer Name für Nicephorium in Syrien

Bistümer:
 Titularerzbistum Leontopolis in Augustamnica
 Titularerzbistum Leontopolis in Pamphylia